Desgagnés ou Desgagné sont des patronyme pouvant faire référence à :

Desgagnés 
 Yvan Desgagnés (né en 1935), capitaine de bateaux et homme d'affaires québécois 
 Yves Desgagnés (né en 1958), acteur et réalisateur québécoise

Desgagné 
 Martin Desgagné (né en 1973), acteur et metteur en scène québécois
 Tanguay Desgagné (né en 1960), comédien-siffleur québécois

Homonymie de patronyme